Eleazar Makkabeüs († 164 v.Chr.) was de vierde van de vijf zonen van Mattathias, die een belangrijke rol speelden in de Makkabese opstand. Eleazar droeg de bijnaam Avaran, waarvan de betekenis niet vaststaat (de vertalingen wakkere en bleke zijn wel voorgesteld). De naam Eleazar is een naam die in Joodse priesterlijke families meer voorkwam. Deze herinnert aan Eleazar, de tweede hogepriester van de Israëlieten.

Eleazar sneuvelde in de veldslag bij Bet-Zacharia, waar hij samen met zijn broer Judas Makkabeüs streed tegen de Seleucidische generaal Lysias. De Seleuciden maakten bij de veldslag gebruik van strijdolifanten. Toen Eleazar zag dat een van de olifanten gepantserd was met het koninklijk pantser, vocht hij zich door de linies heen tot hij bij deze olifant was aangekomen. Hij wierp zich onder de olifant en stak deze in de buik. De olifant stierf en zakte bovenop Eleazar ineen, waardoor Eleazar stierf. Eleazars actie mocht echter niet baten: de troepen van Judas Makkabeüs verloren de veldslag.

Eleazars dood staat beschreven in I Makkabeeën 6:28-47.

Stamboom 

Hasmoneeën
Persoon in de 2e eeuw v.Chr.